est le titre original du roman de Margaret Atwood La Servante écarlate publié en 1985.

Ce livre a été adapté à plusieurs reprises, notamment :
 , titre original de La Servante écarlate, un film germano-américain réalisé par Volker Schlöndorff en 1990.
 The Handmaid's Tale (opéra), un opéra composé en 1990 par le compositeur danois Poul Ruders.
 The Handmaid's Tale, une série télévisée américaine diffusée sur Hulu à partir de 2017.